Louis Thuasne, 1854 – 1940, universitaire français spécialiste du Moyen Âge et de François Rabelais ;
 Maurice Thuasne, fondateur de l'entreprise Thuasne, spécialisée dans le textile médical, anciennement dirigée par Bruno Sportisse.

Notes